Humboldt kan avse:

 Humboldtbläckfisk – en tioarmad bläckfisk som lever i östra Stilla havet
 Humboldt-Universität zu Berlin – Berlins äldsta och näst största universitet
 4877 Humboldt – en asteroid

Personer
 Alexander von Humboldt (1769–1859), en tysk friherre, naturforskare och upptäcktsresande
 Wilhelm von Humboldt (1767–1835), en tysk friherre, grundare av Humboldt-Universität zu Berlin

Geografi

 Humboldtströmmen – ett stort ekosystem i Stilla havet längs Sydamerikas västra kust

Kanada 

 Humboldt, Saskatchewan, Saskatchewan,

USA 

 Humboldt, Illinois, ort, Coles County, 
 Humboldt, Kansas, ort, Allen County, 
 Humboldt, Tennessee, ort, Gibson County, 
 Humboldt, Iowa, ort, Humboldt County, 
 Humboldt, Nebraska, ort, Richardson County, 
 Humboldt, South Dakota, ort, Minnehaha County, 
 Humboldt, Nevada, ort, Pershing County, 
 Humboldt, Minnesota – en ort

Se även
 Humboldt County

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar